Benedicta Vallis oder Vallis Benedicta steht für folgende Klöster in Frankreich:

 Zisterzienserinnenabtei Benoîtevaux in Reynel, Département Haute-Marne
 Kloster Valbenoîte in Saint-Étienne, Département Loire